

Toponyme 

 Cuba, un pays des Caraïbes ;
 Cuba, une île des Caraïbes ;
 Cuba, une ville du Portugal ;
 Cuba, une ville de l'Alabama (États-Unis) ;
 Cuba, une ville de l'Illinois (États-Unis) ;
 Cuba, une ville du Kansas (États-Unis) ;
 Cuba, une ville du Missouri  (États-Unis) ;
 Cuba, une ville de l'État de New York (États-Unis) ; 
 Cuba, un village du comté d'Allegany, dans l'État de New York ;
 Cuba, un village du Nouveau-Mexique  (États-Unis).

Titres 

 Cuba, un film américain réalisé en 1979 par Richard Lester avec Sean Connery et Brooke Adams ;
 Cuba, un film néerlandais réalisé en 1993 par Henri Plaat ;
 Cuba, un court métrage allemand réalisé en 2002 par Maurus vom Scheidt ;
 Cuba, un film espagnol réalisé en 2002 par Pedro Carvajal.

Mythologie 
 Dans la mythologie romaine, Cuba est une déesse mineure.

Patronyme 

 Johannes de Cuba (1430-1503), botaniste ; 
 Simeón Cuba Sarabia (1935-1967), également connu sous le surnom de Willy, membre de la colonne de guérilla Ñancahuazú dirigée par Che Guevara en Bolivie.

Architecture 
 Une  est une forme de chapelle paléochrétienne ou byzantine, répandue en Sicile, telle la Cuba di Delia à Castelvetrano. 
 Le Palais de la Cuba ou Cuba sottana à Palerme, palais normand qui composait un ensemble avec les pavillons Cuba soprana (Villa Napoli) et la Petite cuba.
 Fondaco Cuba, bâtiment histotique à Catenanuova.

Autres 
 Le cuba libre est un cocktail mélangeant rhum et cola ;
 Cuba est un paquebot mis en service en 1923.

Patronyme hispanique
Homonymie de localités aux États-Unis